Neusaß ist ein deutscher Ortsname:
 Neusaß (Schöntal), Wohnplatz und Hofgut in der Gemeinde Schöntal im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Neusaß (Walldürn), Ortsteil von Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Neusaß (Gemeinde Köttmannsdorf), Ortschaft von Köttmannsdorf, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Neusaß, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowiny (Świętajno), Siedlung im Powiat Olecko, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neusaß, Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Nowiny (Kolbudy), Dorf im Powiat Gdański, Woiwodschaft Pommern, Polen

 Nicht mehr existente Ortschaften in Ostpreußen:
 Neusaß, Kreis Pillkallen/Schloßberg
 Neusaß, Kreis Samland
 Neusaß-Odau, Kreis Heydekrug
 Neusaß-Schäferei, Kreis Angerburg
 Neusaß-Willus, Kreis Pillkallen/Schloßberg
 Neusaass, Kreis Labiau

Siehe auch:
 Neusäß